Théodore van Gogh (1857-1891), négociant en art et frère cadet du peintre Vincent van Gogh ;
 Théodore van Gogh dit Theo van Gogh (1957-2004), réalisateur et arrière-petit-fils du précédent.

Voir aussi